Жва́нчик — название рек на Украине:

 Жванчик — река в Хмельницкой области, приток Днестра.
 Жванчик — река в Хмельницкой области, приток Ушицы.

См. также 
 Великий Жванчик — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Малый Жванчик — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.